Ю́рий Самсо́нов:
 Самсонов, Юрий Григорьевич (1929—2021) — советский партийный деятель.
 Самсонов, Юрий Степанович (1930—1992) — советский писатель.